И́горь Бело́в:
 Белов, Игорь Владимирович (1964—2005) — рок-музыкант, гитарист, певец (группа «Весёлые картинки»).
 Белов, Игорь Леонидович (род. 1975) — российский поэт и переводчик.
 Белов, Игорь Павлович (род. 1954) — советский футболист.